Koloman, Kolman – imię pochodzenia celtyckiego, oznaczające pustelnika, latynizowane czasem jako Kolumban, w Polsce nienotowane. Imię to nosili:
Dwaj władcy pochodzenia węgierskiego
 Koloman Uczony – król Węgier i Chorwacji 1095-1116
 Koloman Halicki – książę Halicza 1214-15, król Halicza 1215-1219, książę Slawonii 1226-41
Trzech świętych pochodzenia irlandzkiego
 Święty Koloman ze Stockerau (zm. 1012) – dawny patron Austrii
 Święty Kolman z Cloyne (zm. ok. 600) – biskup Cloyne, apostoł okolic Limerick
 Święty Koloman, biskup Lindisfarne (zm. ok. 676)
Inne postaci
 Colomán Trabado – hiszpański lekkoatleta
 Coloman Braun-Bogdan – rumuński piłkarz

Przypisy 

Męskie imiona celtyckie